Придди () — английская фамилия.

Известные носители:
 Придди, Нэнси (род. 1941) — американская актриса, певица и автор песен;
 Придди, Уильям (род. 1977) — американский волейболист, олимпийский чемпион (2008).